Streck steht für:

 Streck Transport, deutsches Logistikunternehmen

Streck ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Streck (1896–nach 1972), deutscher Bauingenieur
 Bernhard Streck (* 1945), deutscher Ethnologe und Hochschullehrer
 Edgar Streck (* 1942), deutscher Jurist
 Johann Streck (1850–1914), bayerischer Generalleutnant, Gouverneur der Festung Ingolstadt
 Karl Streck (1927–1973), deutscher Schauspieler und Regisseur
 Maximilian Streck (1873–1945), deutscher Altorientalist

 Peter Streck (1797–1864), deutscher Komponist und Dirigent
 Stefan Streck (* 1976), deutscher Musiker und Komponist siehe: The Micronaut
 Ulrike Streck-Plath (* 1965), deutsche Autorin, Komponistin und Designerin

Siehe auch:

 Streccius
 Streeck
 Streek